James Vance Marshall, autore e viaggiatore australiano (1887-1964).
Donald Gordon Payne autore inglese (1924-) che ha utilizzato il nome James Vance Marshall come pseudonimo per alcune sue opere.